Whitefish (Montana)
Whitefish Bay

Desambiguações de topônimos